Tumby Bay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Tumby Bay (ort), South Australia, 
 District Council of Tumby Bay, South Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar